Rosmer peut désigner :
 Alfred Rosmer (1877  1964)
 Jean Rosmer
 Johannes Rosmer
 Rosmersholm
 Milton Rosmer, un acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique

Homonymie de patronyme